Josef Teufl ist der Name folgender Personen:

* Josef Teufl (Politiker) (1873–1947), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Josef Teufl (Widerstandskämpfer) (1904–1945), österreichischer Politiker (KPÖ) und Widerstandskämpfer